Battaglia di Dyrrhachium, combattuta nel 48 a.C. tra Gneo Pompeo Magno e Gaio Giulio Cesare
 Battaglia di Durazzo (1018), nel corso della conquista bizantina della Bulgaria
 Battaglia di Durazzo (1081), combattuta tra Normanni e Bizantini
 Battaglia di Durazzo (1915), combattuta durante la prima guerra mondiale tra gli Alleati e l'Impero austro-ungarico
 Battaglia di Durazzo (1918), combattuta durante la prima guerra mondiale tra gli Alleati e l'Impero Austro-Ungarico
 Battaglia di Durazzo (1939), combattuta durante l'invasione italiana dell'Albania